Чёрная би́блия:
 «Сатанинская библия» — книга.
 Bible Black — хентай-сериал.
 Песня группы Heaven and Hell (экс-Black Sabbath) — Bible Black.
 Чёрная библия - художественный фильм с Такэси Китано в главной роли